Les élections régionales de 2010 en Toscane () ont eu lieu le  afin d'élire le président et les conseillers de la  du conseil régional de Toscane pour un mandat de cinq ans.

Système électoral 

Le conseil régional de Toscane est composé de 53 conseillers, élus grâce à un système mixte : 32 d'entre eux sont élus à partir de listes provinciales (qui sont au nombre de 10), et 21 députés sont élus à partir d'une liste régionale (incluant les candidats briguant la présidence de la région).

Répartition des sièges

Résultats

Vote populaire

Par provinces

Articles connexes 
 Élections régionales italiennes de 2010

Notes et références

Notes 

Toscane, 2010
Toscane
Politique en Toscane
Politique en mars 2010